Anstalt steht für:
 eine einem bestimmten Zweck gewidmete Zusammenfassung personeller und sachlicher Mittel, die manchmal eine (rechtsfähige) juristische Person ist, siehe Anstalt (Recht)
 speziell eine Organisationsform zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Aufgabe, siehe Anstalt des öffentlichen Rechts
 in Deutschland speziell eine Organisationsform zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Aufgabe, siehe Anstalt des öffentlichen Rechts (Deutschland)
 speziell eine Organisationsform, die öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Zwecke verfolgt, siehe Gemeinwirtschaftliche Anstalt
 in Liechtenstein eine spezielle Organisationsform, die (primär) privatrechtliche Zwecke verfolgt, siehe Anstalt privaten Rechts
 eine Form der gemeinschaftlichen, meist dauerhafteren Unterbringung, siehe Anstaltshaushalt
 eine Unterbringung des Vollzugs, die Strafanstalt
 ein Institut des Versicherungswesens, die Versicherungsanstalt
 veraltete Bezeichnung für meist öffentliche Einrichtungen im Gesundheitsbereich, z. B. Badeanstalt, Heilanstalt oder Pflegeanstalt

Anstalt heißen:
 Die Anstalt und den Vorgänger Neues aus der Anstalt, Fernsehsendungen des ZDF
 Die Anstalt, ein Psychothriller von John Katzenbach
 Die Anstalt – Zurück ins Leben, eine Fernsehserie

Siehe auch: